Johan Franzén – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Frans Michael Franzén – scrittore svedese
 Peter Franzén – attore finlandese
 Roger Franzén – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese

Pagine correlate
Franzen